Il singolare del torneo di tennis Miami Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Radek Štěpánek 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (semifinali)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 André Sá (secondo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)

 Thierry Guardiola (secondo turno)
 James Sekulov (secondo turno)
 Petr Kralert (primo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Challenger 1999